Самбор — село в Табунском районе Алтайском крае, в составе Табунского сельсовета

История 
Основано в 1910 году. В 1928 г. посёлок Самбар состоял из 99 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Самбарского сельсовета Славгородского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Табунского района